La Copa de Brasil 1994 fue la sexta edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, después de haber ganado 1-0 al Ceará. El máximo goleador de la copa de Brasil 1994 fue Paulo César Vieira Rosa, más conocido como Paulinho McLaren, con 6 goles, quien jugaba para el Sport Club Internacional.

En el torneo se jugaron 62 partidos y se marcaron 149 goles.

Equipos clasificados 
Todos los clubes participantes del torneo:

Primera fase

Fase Final 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de ida.

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Grêmio2.º título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Referencias y notas

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1994
Fútbol en 1994
Brasil en 1994